Blénod est le toponyme de plusieurs communes de Meurthe-et-Moselle :
 Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;
 Blénod-lès-Toul.